Neujahrsinsel oder Neujahrsinseln ist der Name folgender Inseln in sprachlich unterschiedlichen Varianten: 

 Annobón, Insel im Golf von Guinea
 Año Nuevo Island, Kalifornien
 Islas Año Nuevo, Argentinien
 Isla de Año Nuevo, Namensvariante von Isla Observatorio, Argentinien
 Mejit, Marshallinseln, 1817 durch Otto von Kotzebue Neujahrsinsel benannt

Siehe auch:

 New Year Islands (Begriffsklärung)
 New Year Island (Begriffsklärung)